Do rywalizacji w drugiej rundzie Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 przystąpiło 18 reprezentacji. Zostały one podzielone na sześć grup, w których znalazły się po 3 zespoły.

Do grupy H trafiły reprezentacje Kuby, Meksyku oraz Serbii.

Mecze w grupie H rozegrane zostały pomiędzy 30 września a 2 października w Mediolanum Forum w Mediolanie.

Tabela

Mecze

Kuba - Serbia 
Czwartek, 30 września 2010
17:05 (UTC+2) - Mediolanum Forum, Mediolan - Widzów: 2 300
Czas trwania meczu: 141 minut

Meksyk - Kuba 
Piątek, 1 października 2010
21:05 (UTC+2) - Mediolanum Forum, Mediolan - Widzów: 4 000
Czas trwania meczu: 76 minut

Serbia - Meksyk 
Sobota, 2 października 2010
17:05 (UTC+2) - Mediolanum Forum, Mediolan - Widzów: 3 600
Czas trwania meczu: 72 minut

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010